Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа (2-е издание) — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Ямало-Ненецкого автономного округа. Она была подготовлена к 80-летию образования Ямало-Ненецкого округа специалистами департамента по охране, воспроизводству и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа и учёными Института экологии, растения, животных Уральского отделения РАН.

Издание 
Первое издание Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа вышло в 1997 году. В неё были занесены 63 вида позвоночных животных, 43 вида насекомых, 33 вида растений, 15 видов грибов и 2 вида лишайников.

Второе издание Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа выпущено в 2010 году тиражом 500 экземпляров. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В издании представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Ямало-Ненецкого автономного округа. Список содержит 139 видов животных и растений, подлежащих особой охране, в том числе 4 вида млекопитающих, 19 видов птиц, 1 вид рептилий, 4 вида амфибий, 4 вида рыб, 24 вида насекомых, 58 видов цветковых, 2 вида папоротникообразных, 1 вид плаунообразных, 9 видов моховидных, 5 видов лишайников, 8 видов грибов. В издание включено Приложение со списком 95 видов, которые являются объектами животного и растительного мира, не подпадающими под юрисдикцию Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа, но состояние которых в природной среде требует особого внимания.

Для каждого вида из основного списка приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

В 2018 году перечень таксонов и популяций животных, растений и грибов, включённых в Красную книгу, был обновлён.

Категории и статусы редкости 
Для включения в Красную книгу используется следующая классификация объектов живой природы по редкости их таксонов и популяций.

Примечания

Литература 
 Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: животные, растения, грибы / К 80-летию образования Ямало-Ненецкого округа. Департамент по охране, воспроизводству и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа, Учреждение Российской Академии Наук. Институт экологии, растения, животных Уральского отделения РАН; отв. ред. С. Н. Эктова, Д. О. Замятин. — Екатеринбург: Баско, 2010. — 307 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 288—301. — Указ.: с. 304—307. — 500 экз. ISBN 978-5-91356-048-3 (в пер.)

Ссылки

См. также 
 Список животных, занесённых в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа
 Список растений, занесённых в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа

География Ямало-Ненецкого автономного округа
Я